Огоро́дников — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
  — один из родов.

 
 Огородников, Андрей Геннадьевич (род. 1982) — казахстанский хоккеист.
 Огородников, Борис Иванович (1935—2018) — советский и российский учёный, чемпион СССР по спортивному ориентированию.
 Огородников, Валерий Геннадьевич (1951—2006) — кинорежиссёр.
 
 Огородников, Владимир Петрович (род. 1945) — советский и российский ученый-философ.
 Огородников, Вячеслав Васильевич — генерал-лейтенант милиции.
 
 Огородников, Евлампий Кириллович (1816—1884) — русский статистик, библиограф и географ.
 Огородников, Иван Войцехович (Викентьевич) (1881—1923) — большевик-путиловец, активный участник Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде.
 Огородников, Кирилл Фёдорович (1900—1985) — советский астроном.
 Огородников, Михаил Семёнович (1919—1993) — советский деятель промышленности.
 
 Огородников, Павел Иванович (1837—1884) — русский писатель, путешественник.
 
 Огородников, Степан Фёдорович (1835—1909) — историк, исследователь морской и военно-морской истории, писатель, краевед.
 Огородников, Фёдор Евлампиевич (1867—1939) — русский и советский военный деятель, генерал-лейтенант, комдив; историк.



Примечания